Rada Miasta Poznania VII kadencji (2014–2018)

 Przewodniczący: Grzegorz Ganowicz.
 Wiceprzewodniczący: Michał Grześ, Urszula Mańkowska (do 29 grudnia 2016), Karolina Fabiś-Szulc (od 21 lutego 2017), Katarzyna Kretkowska.
 Sekretarze: Halina Owsianna, Mateusz Rozmiarek, Klaudia Strzelecka, Małgorzata Woźniak.

Działalność Rady 
Sesja inauguracyjna Rady odbyła się 28 listopada 2014. 

W Radzie funkcjonują 4 kluby radnych: Platformy Obywatelskiej (PO, 16 radnych), Prawa i Sprawiedliwości (PiS, 12 radnych), Zjednoczona Lewica (ZL, 5 radnych) oraz Poznański Ruch Obywatelski (PRO, 3 radnych). Jeden radny pozostał niezrzeszony.

Lista radnych

Komisje Rady i ich Przewodniczący 
Opracowano na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej (stan na 13 czerwca 2017 roku).
 Doraźna Komisja do spraw powstania Rataje-Parku w Poznaniu – Adam Pawlik (PiS)
 Doraźna Komisja Legislacyjna – Mateusz Rozmiarek (PiS)
 Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa – Krzysztof Skrzypinski (PO)
 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Lidia Dudziak (PiS)
 Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego – Artur Różański (PiS)
 Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej – Tomasz Lipiński (PO)
 Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki – Joanna Frankiewicz (PRO)
 Komisja Kultury i Nauki – Antoni Szczuciński (ZL)
 Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej – Dominika Król (PO)
 Komisja Oświaty i Wychowania – Przemysław Alexandrowicz (PiS)
 Komisja Polityki Przestrzennej – Łukasz Mikuła (PO)
 Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia – Halina Owsianna (ZL)
 Komisja Rewitalizacji – Małgorzata Woźniak (PO)
 Komisja Rewizyjna – Klaudia Strzelecka (PiS)
 Komisja Rodziny – Marek Sternalski (PO)
 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych – Hubert Świątkowski (PO)
 Komisja Samorządowa – Ewa Jemielity (PiS)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Radni Miasta Poznania od 2014 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Przewodniczący Rady Miasta od 2014 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Uchwały Rady Miasta od 2014 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania
2015 w Poznaniu
2014 w Poznaniu
2016 w Poznaniu
2017 w Poznaniu
2018 w Poznaniu